Должанка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Должанка — деревня в Кличевском районе Могилёвской области

Россия 
 Должанка — деревня в Черемисиновском районе Курской области

Украина 
 Должанка — село, Домановский район, Николаевская область
 Должанка — село, Красноокнянский район, Одесская область
 Должанка — село, Тернопольский район, Тернопольская область
 Должанка — село, Великобурлукский район, Харьковская область

Реки
 Должанка (приток Друти) — в Могилёвской области Белоруссии.
 Должанка (приток Чёрной) — в Псковской области России.
 Должанка (приток Серета) — в Тернопольской области Украины.
 Должанка (приток Завадки) — в Львовской области Украины.